Membran kan syfta på: 

 Membran – en tunn hinna
 Akustiskt membran – ett tunt skikt som vibrerar och skapar ljud
 Semipermeabelt membran – en hinna som är genomträngbar för vatten, men inte för större molekyler som är lösta i vätskan

Biologi
 Amnion – ett membran i fosterhinnan
 Biologiskt membran
 Cellmembran – ett membran som separerar innehållet i cellerna från miljön på utsidan
 Basolateralt membran – ett cellmembran som omger både basen och de laterala sidorna på en cell
 Membranproteiner – ett stort antal proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran

Se även
 Membranofon – en grupp av slagverksinstrument